Эстеба́н Фе́ликс Гране́ро Моли́на (; ) — испанский футболист, полузащитник.

Универсальный полузащитник, известный в Испании как «El Pirata» («Пират»), Гранеро может сыграть как центрального полузащитника, так и креативного полузащитника-распасовщика, а при надобности может сыграть и на правом фланге полузащиты. Основным его амплуа считается позиция плеймейкера. Прозвище же «Пират» закрепилось за ним следующим образом. Как признаётся сам Эстебан, он не знал, как праздновать свои забитые мячи, и не придумал ничего оригинальнее, как начать закрывать один глаз ладонью. Журналисты тут же придумали ему прозвище, глядя на этот жест, а также на его взъерошенные волосы и забавную бороду.

Биография 
Эстебан Гранеро пришёл в футбольную школу «Реала» в возрасте 8 лет и почти сразу начал демонстрировать там свой талант. Ему доверили позицию нападающего. В один из сезонов Гранеро забил 83 гола в чемпионате до 10 лет. Как он сказал в одном из своих интервью: «…просто секрет в том, что я тогда был выше всех остальных. Я бил сильнее других и был сильнее всех. Потом я вырос, тело сформировалось и всё сбалансировалось, и меня отодвинули в центр поля».

В 1999 Гранеро стал капитаном команды Б «Реала» до 12 лет, которая затем выиграла международный футбольный турнир в соответствующей возрастной категории. Финал его был сыгран на стадионе «Палау Сант Жорди» () в столице Каталонии и там «Реал» обыграл команду «Барселоны» со счётом 1:0. Единственный гол, забитый в овертайме, оказался на счету Эстебана, который затем был признан лучшим игроком турнира.

В возрасте 17 лет он присоединился к третьей команде «Реала» — «Реал Мадрид C». Выделяясь незаурядным талантом и навыками паса, Эстебан Гранеро был признан «El Crack» («Выстрелом» — самым выдающимся, экстраординарным игроком) группы 7 Терсеры сезона 2005/06 по версии авторитетного испанского футбольного издания «Don Balón».

В 2006 году, играя бок о бок со своими одноклубниками Хуаном Матой и Альберто Буэно, Гранеро выиграл Юношеский Кубок чемпионов до 19 лет — официальный юношеский турнир до 19 лет в Испании, организованный Королевской Футбольной Федерацией Испании. В этом же году Эстебан сыграл свой дебютный матч за «Реал Мадрид Б» — вторую команду «Реала». Это был матч против команды «Альбасете», в ходе которого Гранеро отдал голевую передачу.

Гранеро сделал впечатляющий скачок в развитии, играя за «Кастилью» («Реал Мадрид Б») в сезоне 2006/07, которая тогда ещё играла в испанской Сегунде — второй по значимости футбольной лиги в Испании, и постепенно завоёвывал доверие тренирующего в те годы команду Мичела, в конечном счёте став твёрдым игроком основы. Но в итоге ему, как и другим выпускникам кантеры Рубену де ла Реду, Хави Гарсии и Адриану Гонсалесу, не удалось пробиться в первую команду «Реала» и 31 августа 2007 года, в последний день трансферного окна, Гранеро на правах годичной аренды пополнил ряды мадридского «Хетафе». Туда же направился и Рубен де ла Ред, но на других условиях.

Дебютировал за «Хетафе» 16 сентября 2007 года, в матче 3-го тура чемпионата Испании против «Эспаньола». Но его дебют был несколько испорчен. «Хетафе» проиграл, а он сам получил красную карточку.

«Реал Мадрид» объявил о договорённости по переходу Эстебана Гранеро в «Куинз Парк Рейнджерс». Сумма трансфера составила 6-8 млн евро.

7 июля 2017 года подписал контракт с «Эспаньолом». 30-летний футболист на правах свободного агента перешёл в каталонскую команду после расторжения договора с «Реал Сосьедадом» по обоюдному согласию сторон. Контракт игрока рассчитан на три года.

Достижения 
Реал Мадрид
 Чемпион Испании: 2011/12
 Победитель Кубка Испании: 2010/11
 Обладатель Суперкубка Испании: 2012
Сборная Испании (до 19)
 Победитель Юношеского чемпионата Европы (до 19 лет): 2006

Клубная статистика 
По состоянию на 17 ноября 2011 года.

Примечания

Ссылки 
 Сайт об игроке
 
 Профиль на сайте Ла Лиги
 
 

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Реал Мадрид C»
Игроки ФК «Реал Мадрид Кастилья»
Игроки ФК «Хетафе»
Игроки ФК «Реал Мадрид»
Игроки ФК «Куинз Парк Рейнджерс»
Игроки ФК «Реал Сосьедад»
Игроки ФК «Эспаньол»
Игроки ФК «Марбелья»